Спендіаров Леонід Афанасійович (1869—1897) — геолог часів Російської імперії.
 Спендіаров Олександр Опанасович (1871—1928) — вірменський композитор та диригент, народний артист Вірменії.

Див. також 
 Премія імені Л. А. Спендіарова